Le Castellu d’Araghju est un site préhistorique de Corse-du-Sud fouillé par Roger Grosjean et situé à environ 5 km de Porto-Vecchio.

De l'enceinte de cette forteresse dressée sur une pointe rocheuse, la vue sur le littoral est grandiose.

Cette forteresse, bâtie par les Torréens à l'âge du bronze, présente un assemblage semi-circulaire de blocs de granit qui complète le rocher pour constituer une protection d'une hauteur moyenne de quatre mètres. L'accès à l'intérieur se fait par une porte dont le puissant linteau subsiste.

Pour atteindre le site (la visite en est libre), depuis l'entrée du hameau d'Araggio et son parking aménagé, il faut suivre un sentier qui, après le franchissement d'un petit ruisseau, s'élève pratiquement en ligne droite, régulièrement parmi les roches et la végétation.

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des monuments historiques de la Corse-du-Sud

Liens externes 

Monument historique en Corse-du-Sud
Site archéologique en Corse